Saint-Leu (illa de la Reunió), municipi de l'illa de la Reunió (França)
 Saint-Leu-d'Esserent, municipi al departament de l'Oise (regió dels Alts de França)
 Saint-Leu-la-Forêt, municipi al departament de Val-d'Oise (regió de l'Illa de França)
 Cantó de Saint-Leu-1, cantó de l'illa de la Reunió, regió d'ultramar francesa de l'Oceà Índic
 Cantó de Saint-Leu-2, cantó de l'illa de la Reunió, regió d'ultramar francesa de l'Oceà Índic
 Cantó de Saint-Leu-la-Forêt, antic cantó francès al districte de Pontoise del departament de Val-d'Oise (l'Illa de França)
 Huby-Saint-Leu, municipi al departament del Pas de Calais (regió dels Alts de França)